Marvin Kirchhöfer (* 19. März 1994 in Leipzig) ist ein deutscher Automobilrennfahrer. 2012 gewann er die ADAC Formel Masters. 2013 entschied er den deutschen Formel-3-Cup für sich. 2014 und 2015 startete er in der GP3-Serie. 2016 stieg er in die GP2-Series auf. Seit 2017 fährt er in der ADAC GT Masters.

Am 30. November 2021 wurde bekannt, dass Kirchhöfer einen Werkvertrag bei McLaren Customer Racing unterschrieben hat und offizieller Werksfahrer werden würde.

Karriere 

Kirchhöfer begann seine Motorsportkarriere 1999 im Kartsport mit einem Mach1-Rennkart. Ab 2000 fuhr er im lizenzierten Kartsport in der ostdeutschen Kart-Meisterschaft (ODKM), in der er 2003 Vizemeister in der Klasse Bambini-B wurde. 2004 gelang ihm dasselbe in der deutschen ADAC-Kartmeisterschaft. Nach dem Wechsel in die Bambini-A-Klasse wurde er 2005 deutscher ADAC-Kartmeister. Ab 2007 war er in den Juniorenklassen aktiv und errang 2007 den Vizemeistertitel der NAKC-ICA-Junioren. 2008 folgten weitere Titel und der Umstieg in die KF3-Junioren-Klasse, mit der er im folgenden Jahr auch an internationalen Rennserien teilnahm und sich den Meistertitel der KF3 im ADAC Kart Masters sicherte. 2010 stieg Kirchhöfer in die KF2-Klasse um und sammelte beim ADAC Formel Masters Experience Day erste Erfahrung im Formelsport. Zudem wurde er Meister beim ADAC Kart Masters und deutscher Kart-Vizemeister. 2011 gewann Kirchhöfer die Deutsche Kart Meisterschaft, wobei er alle fünf Finalrennen für sich entschied.

2012 debütierte Kirchhöfer im Formelsport und trat in der ADAC Formel Masters für das von Motopark Academy betreute Team Lotus an. Bereits in seinem Debüt-Rennen in Oschersleben gelang ihm ein Sieg. Am letzten Rennwochenende in Hockenheim gelang ihm ein perfektes Wochenende. Er gewann alle drei Rennen, fuhr dreimal die schnellste Rennrunde und erzielte in beiden Zeittrainings die Pole-Position. Mit insgesamt neun Siegen, 16 Podest-Platzierungen, sieben Pole-Positions und acht schnellsten Rennrunden aus 24 Rennen setzte sich Kirchhöfer mit 329 zu 307 Punkten gegen Gustav Malja durch. Kirchhöfer ist nach Armando Parente, dem ersten Sieger der ADAC Formel Masters, der zweite Fahrer, der die Fahrerwertung der ADAC Formel Masters in seiner Debütsaison für sich entschied.

2013 blieb Kirchhöfer bei dem von Motoparc Academy betreuten Lotus-Rennstall und wechselte in den deutschen Formel-3-Cup. Wie in der ADAC Formel Masters gewann Kirchhöfer auch im deutschen Formel-3-Cup sein Debütrennen in Oschersleben. An diesem Rennwochenende folgte ein weiterer Sieg sowie ein vierter Platz. Kirchhöfer erzielte im weiteren Saisonverlauf bei jeder Veranstaltung mindestens einen Sieg. Nur bei einem von 26 Rennen stand er nicht auf dem Podium. Mit 13 Siegen gewann er die Hälfte aller Rennen. Bereits fünf Rennen vor Schluss sicherte sich Kirchhöfer den Gesamtsieg. Am Ende hatte Kirchhöfer sich mit 511 Punkten gegen seine Teamkollegen Artjom Markelow (339 Punkte) und Emil Bernstorff (334 Punkte) durchgesetzt.

Anfang November 2013 testete Kirchhöfer erstmals in der GP3-Serie. Bei den dreitägigen Testfahrten auf dem Yas Marina Circuit in Abu Dhabi ging er zwei Tage für MW Arden und einen Tag für das GP3-Team von Motopark Academy, Russian Time, an den Start. Ursprünglich sollte er für die GP3-Serie 2014 ein Cockpit bei dem von Motopark Academy betreuten Rennstall Russian Time erhalten. Allerdings verlor Motopark Academy vor Saisonbeginn die Betreuung des Projekts. Infolgedessen schloss sich Kirchhöfer ART Grand Prix an. Beim Hauptrennen in Hockenheim gewann er sein erstes GP3-Rennen. Bei sechs weiteren stand Kirchhöfer auf dem Podium. Er beendete die Saison als bester ART-Pilot auf dem dritten Platz in der Meisterschaft. Außerdem trat Kirchhöfer für Fortec Motorsports zu einer Veranstaltung der britischen Formel-3-Meisterschaft an. Dabei gelangen ihm zwei Siege. 2015 blieb Kirchhöfer bei ART Grand Prix in der GP3-Serie. Mit fünf Siegen war er zusammen mit Luca Ghiotto der Fahrer, der die meisten Rennen gewonnen hatte. Er schloss die Saison erneut auf dem dritten Gesamtrang ab, während sein Teamkollege Esteban Ocon mit einem Sieg die Meisterschaft für sich entschied. Darüber hinaus plante Kirchhöfer 2015 eine Teilnahme an der europäischen Formel-3-Meisterschaft mit EuroInternational. Obwohl er zur zweiten Veranstaltung gemeldet wurde, nahm er an keinem Rennen teil. Anschließend beendete er sein Engagement in der Serie.

2016 wechselte Kirchhöfer zu Carlin in die GP2-Serie. Ein zweiter Platz beim Sprintrennen in Monaco war sein bestes Ergebnis. Er wurde für die letzte Veranstaltung durch Louis Delétraz ersetzt und erreichte den 17. Gesamtrang.

Sonstiges 
2012 gewann Kirchhöfer die Deutschen Post Speed Academy. Er ist Förderpilot der ADAC Stiftung Sport. 2010, 2011 und 2012 wurde er zu Sachsens Motorsportler des Jahres gewählt. 2012 wurde er zum ADAC Junior-Motorsportler des Jahres gekürt.

Kirchhöfer ist der Jungschirmherr des Myelin-Projekts, das sich der Erforschung der Multiplen Sklerose verschrieben hat.

Statistik

Karrierestationen

Einzelergebnisse in der ADAC Formel Masters

Einzelergebnisse im deutschen Formel-3-Cup

Einzelergebnisse in der GP3-Serie

Einzelergebnisse in der europäischen Formel-3-Meisterschaft

Einzelergebnisse in der GP2-Serie

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Website von Marvin Kirchhöfer
 Karrierestatistik von Marvin Kirchhöfer (englisch)

GP2-Rennfahrer
Rennfahrer (Deutschland)
Sportler (Leipzig)
Deutscher
Geboren 1994
Mann